Závod ve skiatlonu žen na Zimních olympijských hrách 2006 v Turíně se konal v areálu Pragelato Plan v Pragelatu dne 12. února 2006. Z českých závodnic se jej zúčastnily Helena Balatková-Erbenová, Ivana Janečková a Kateřina Neumannová, přičemž Neumannová zde získala stříbrnou medaili.

Oproti předchozím zimním olympiádám, kdy byly různým způsobem pořádány stíhací závody s oběma běžeckými technikami, byl zaveden nový formát jednoho závodu bez přerušení, tzv. skiatlonu. Závodilo se na 2×7,5 km, nejprve klasicky s hromadným startem, následovalo přezouvání lyží a bezprostředně poté druhá polovina závodu volným způsobem.

Výsledky

Externí odkazy 
  Torino 2006 Official Report – Cross-Country Skiing , la84foundation.org
  Cross Country Skiing at the 2006 Torino Winter Games: Women's 15 km Skiathlon, sports-reference.com

Ženy skiatlon